Французско-северокорейские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Францией и КНДР не устанавливались.

История 
Единственными двумя странами, входящими в состав Европейского Союза, которые не устанавливали дипломатических отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), являются Франция и Эстония. Однако, с 1968 года Франция поддерживает диалог с властями КНДР через Генеральную делегацию Северной Кореи, которая находится в Париже. В октябре 2011 года в Пхеньяне было открыто Французское бюро по сотрудничеству, занимающееся поставкой гуманитарной помощи из Франции в КНДР.

Северная Корея продолжает вызывать серьёзную озабоченность у французского правительства из-за своей ядерно-ракетной программы. По мнению французской стороны, КНДР, нарушая свои международные обязательства, пренебрегает правами человека и не решает сложную гуманитарную ситуацию внутри страны.

Ссылки 
 Французско-северокорейские отношения на сайте министерства иностранных дел Франции. 

КНДР
Франция